Ндайишими́е (также встречается передача Ндайишими́йе; ) — фамилия бантусского (руанда-рунди) происхождения. Известные носители:

 Ндайишимие, Эварист (род. 1968) — бурундийский военный и политический деятель, избранный президент Бурунди.
 Ндайишимийе, Майк Тресор (род. 1999) — бельгийский футболист бурундийского происхождения.